Lee Young-jin (en coreano: 이영진) es un nombre coreano que consta del apellido Lee (이) y el nombre de pila Young-jin (영진). Puede hacer referencia a:

 Lee Young-jin, exjugador y entrenador de fútbol surcoreano nacido en 1963;
 Lee Young-jin, exjugador y entrenador de fútbol surcoreano nacido en 1972;
 Lee Young-jin, actriz surcoreana nacida en 1981;